H. P. Lovecraft steht für:
 H. P. Lovecraft (1890–1937), amerikanischer Schriftsteller

 H. P. Lovecraft (Band), amerikanische Rockband
 Howard Phillips Lovecraft – Chroniken des Grauens, deutsche Hörspielserie